Хортензија де Боарне (фр. Hortense de Beauharnais; 10. април 1783 — 5. октобар 1837) била је друго дете Александреа де Боарнеа и царице Жозефине, друге супруге француског цара Наполеона I.

Биографија 
Удала се 1802, за Луја Бонапарту, млађег брата француског императора Наполеона I, који је постао њен очух, након смакнућа Хортензијиног биолошког оца Александреа. Носила је титулу француске принцезе и краљице Холандије од 1806 до 1810.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Дете из ванбрачне везе са Шарл Жозефом де Флаоом

Спољашње везе 

Рођени 1783.
Умрли 1837.
Краљеви Холандије
Парижани